Doski steht für:

 Doski (Stamm), ein Volk in der Region um Doğanlı (Yüksekova), Provinz Hakkâri, Türkei

Doski oder Doskî ist der Familienname folgender Personen:

 Bêrîvan Doskî (engl. Berivan Dosky), kurdische Autorin, Sekretärin des kurdischen PEN
 Khalid Doski, kurdischer Politiker (PUK), Kultusminister im Kabinett Barzani II
 Marek Doski, Pseudonym von Erwin Kruk (1941–2017), deutsch-polnischer Schriftsteller, masurischer Dichter und Literaturkritiker polnischer Sprache
 Merchas Doski (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Tirîfe Doskî, kurdischer Dichter

Siehe auch:

 Doskie, Ort im Tishomingo County, Mississippi
 Dosky Award, slowakischer Theaterpreis